Serão seis participantes: GAS, Atlético Roraima, Real, Náutico, São Raimundo e Rio Negro. O campeão do Torneio disputará o Campeonato Brasileiro Série D no grupo do Vilhena, Penarol, Cametá e o representante do Acre.

Regulamento
Serão 3 fases: primeira fase, semifinais e a final. Serão 3 jogos na primeira fase, os três ganhadores passaram para próxima fase com o time de melhor índice técnico, no total serão 4 times que jogoram assim: vencedor do primeiro jogo x melhor índice técnico e vencedor do segundo jogo x vencedor do terceiro jogo. Os vencedores disputam a final, quem ganhar participa do Campeonato Brasileiro Série D.

Primeira Fase

Segunda Fase

Semifinal

Final

Competições de futebol de Roraima